Nussbaum (Nußbaum, Nusbaum):
 Noyer en allemand

Patronyme 
 Alex Nussbaum
 Felix Nussbaum
 Jean Nussbaum
 Jeremias Nussbaum
 Louis Frédéric Nussbaum
 Martha Nussbaum, née Craven
 Stephen Morris Nussbaum
 Olivier Nussbaum
 Raphael Nussbaum
 Ronald Archie Nussbaum
 Ulrich Nußbaum
 Yves Nussbaum

Toponyme 
 Nußbaum, une municipalité allemande

Voir aussi